Aborígenes (mitologia) — povo originário da Itália Central, na mitologia clássica
Indígenas — população autóctone de uma determinada região
Aborígenes australianos — população autóctone da Austrália e outras ilhas do Pacífico
Aborígenes tasmanianos — povo autóctone da Tasmânia, Austrália
Aborígenes americanos — população autóctone do continente americano; não confundir com os atuais ameríndios
Aborígenes fueguianos — da Terra do Fogo
Aborígenes de Taiwan